

Geografia
Caprioli – frazione del comune di Pisciotta, in provincia di Salerno
Gerre de' Caprioli – comune italiano della provincia di Cremona, Lombardia
Lago dei Caprioli – lago alpino del Trentino nord-occidentale
Stazione di Caprioli – ex fermata ferroviaria della linea Battipaglia-Reggio di Calabria

Persone
Adriano Caprioli (1936) – vescovo italiano
Aliprando Caprioli (...–...) – incisore italiano
Anita Caprioli (1973) – attrice italiana
Antonio Caprioli (1931-1990) – calciatore italiano
Carlo Caprioli o Caproli, noto come Carlo o Carluccio del Violino (ca. 1614-1668) – violinista e compositore italiano
Carlo Caprioli (1972) – attore italiano
Francesco Caprioli (1833-1916) – politico italiano
Franco Caprioli (1912-1974) – fumettista italiano
Giorgio Caprioli, propr. Pier Giorgio Caprioli (1952) – sindacalista italiano
Jean Caprioli o Giovanni Caprèolo, in latino Capreolus (...–1444) – teologo domenicano e tomista francese
Leonardo Caprioli (1920-2013) – medico italiano, presidente dell'Associazione Nazionale Alpini
Tartarino Caprioli, propr. Giulio Tartarino Caprioli (1804-1891) – patriota e politico italiano
Vittorio Caprioli (1921-1989) – attore, regista, sceneggiatore e cabarettista italiano

Altro
Adorazione Caprioli – scultura in marmo di Gasparo Cairano
Caprioli – ungulati della famiglia dei cervidi
Cappella Caprioli – cappella della navata sinistra della chiesa di San Giorgio a Brescia
Palazzo Caprioli – storico edificio di Carpenedolo, in provincia di Brescia
Torre Caprioli o dei Caprioli – torre costiera del Regno di Napoli

Pagine correlate
Capriolo (disambigua)